Чемпіонат Андорри 2002–2003 — 8-й сезон чемпіонату Андорри з футболу. Переможцем вдруге стала Санта-Колома.

Клуби-учасники

Перший етап

Підсумкова таблиця 

  

Позначення:

Результати

Чемпіонський раунд 

Позначення:

Результати

Втішний раунд 

Позначення:

Результати

Посилання 
 Чемпіонат Андорри на soccerway 
 Чемпіонат Андорри на rsssf 

2002—2003
Андорра
Андорра